

Sigle
Polícia Rodoviária Federal – polizia stradale del Brasile

Codici 
 PRF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Johnson (Stati Uniti)